Het ATP-toernooi van Stockholm 1992 (met de officiële naam Stockholm Open 1992) werd van 26 oktober tot en met 1 november 1992 gespeeld in de Zweedse stad Stockholm. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van de Kungliga tennishallen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Stockholm
ATP-toernooi van Stockholm